На границе теории особенностей и дифференциальной топологии теория Серфа изучает семейства гладких вещественнозначных функций

 

на гладком многообразии , их типичные особенности и топологию подпространств, которую эти особенности определяют, как подпространств пространства функций. Теория названа именем , который начал развивать теорию в конце 1960-х.

Пример 
Марстон Морс доказал, что если  компактно, любая гладкая функция

 

может быть аппроксимирована функцией Морса. Таким образом, для многих целей можно заменить произвольные функции на  функциями Морса.

Следующий шаг, можно спросить: «Если у вас есть 1-параметрическое семейство функций, которое начинается и кончается функциями Морса, можем ли мы быть уверенными, что всё семейство состоит из функций Морса?» В общем случае ответом будет нет. Рассмотрим, например, семейство

 

как 1-параметрическое семейство функций на .
В момент

 

функция не имеет критических точек, а в момент

 

функция является функцией Морса с двумя критическими точками

 .

Серф показал, что 1-параметрическое семейство функций между двумя функциями Морса может быть аппроксимировано семейством функций Морса во всех точках времени, кроме конечного числа. Вырождение проявляется в появлении/исчезновении критических точек, как в примере выше.

Расслоение бесконечномерного пространства 
Вернёмся в общему случаю, когда  является компактным многообразием. Пусть  обозначает пространство функций Морса

 

а  обозначает пространство гладких функций

 .

Морс доказал, что

 

является открытым и плотным в топологии .

Имеется интуитивная аналогия. Рассмотрим функции Морса как открытый слой максимальной размерности в   (мы не утверждаем, что такое расслоение существует, но предполагаем, что оно есть). Заметим, что в расслоённых пространствах открытый слой коразмерности 0 является открытым и плотным. С целью упрощения обозначений делаем соглашения об индексировании расслоений в расслоённом пространстве обратными и индексируем открытый слой не по его размерности, а по его коразмерности. Это удобнее, поскольку  бесконечномерно, если  не является конечным множеством. По предположению открытый слой с коразмерностью 0 пространства  является , то есть . В расслоённом пространстве  часто  несвязно. Существенной характеристикой слоя с коразмерностью 1  является то, что любой путь в , который начинается и кончается в , может быть аппроксимирован путём, который пересекает  перпендикулярно в конечном числе точек и не пересекает  для любого .

Тогда теория Серфа — это теория, изучающая слои  с положительной коразмерностью, то есть  для . В случае

 ,

только для  функция не является функцией Морса и

 

имеет кубическую вырожденную критическую точку, соответствующую появлению/исчезновению особенности.

Единственный параметр (время), утверждение теоремы 
Теорема Морса утверждает, что если  является функцией Морса, то рядом с критической точкой  она сопряжена с функцией  вида

 ,

где .

Теорема Серфа для 1-параметрического семейства устанавливает существенное свойство слоя коразмерности один.

А именно, если  является 1-параметрическим семейством гладких функций на  с  и  являются функциями Морса, то существует гладкое 1-параметрическое семейство , такое, что ,  равномерно близка к  в -топологии на функциях . Более того,  являются функциями Морса во всех точках, кроме конечного числа. В точках, в которых функция не является функцией Морса, функция имеет только одну вырожденную критическую точку  и рядом с этой точкой семейство  сопряжено с семейством

 

где . Если , это будет 1-параметрическое семейство функций, в котором создаются две критические точки (при возрастании ), а для  это будет 1-параметрическое семейство, в котором две критические точки исчезают.

Истоки 
-задачу Шёнфлиса для  решил Дж. У. Александер в 1924. Его доказательство приспособили для гладкого случая Морс и . Существенное свойство использовал Серф для доказательства, что любой сохраняющий ориентацию диффеоморфизм  изотопен тождественному, что рассматривается как 1-параметрическое расширение теоремы Шёнфлиса для . Следствие  в то время имело широкое применение в дифференциальной топологии. Существенное свойство позднее Серф использовал для доказательства  для многомерных односвязных многообразий. Доказательство является 1-параметрическим расширением доказательства Смейла теоремы о h-кобордизме (Морс, а также Милнор и Серф-Грамейн-Морин переписали по предложению Тома доказательство Смейла в терминах функциональной концепции).

Доказательство Серфа построено на работе Тома и Мазера. Полезным современным обзором работы Тома и Мазера является книга Глубитского и Гильмена.

Приложения 
Помимо вышеупомянутых применений, Робион Кёрби использовал теорию Серфа в качестве ключевого шага в обосновании исчисления Кёрби.

Обобщение 
Расслоение дополнения подпространства бесконечной коразмерности пространства гладких отображений  со временем разработал Сержераер.

В семидесятые годы задачу классификации для псевдоизотопий многообразий, не являющихся односвязными, решили  и Вагонер, открыв алгебраические -разрушения на  () и  (), и Киёси Игуса, который открыл разрушения аналогичной природы на  ().

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теория особенностей
Дифференциальная геометрия и топология